Ruiz kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustavo R. S. Ruiz
 Hipólito Ruiz López
 Luis Ruiz B.
 Trinidad Ruiz

Robotskapade auktorsförkortningar